Thorney (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Thorney (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire